TVF steht als Abkürzung für:

 Transavia France, französische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Türkiye Varlık Fonu, Staatsfonds der Türkei
 TV Fischbek, Hamburger Sportverein
 TV Flieden, hessischer Sportverein

Abkürzung